Spojení písmene M a číslice 18 může mít různé významy:

 Messier 18 – otevřená hvězdokupa
 M18 Hellcat – americký stíhač tanků